Josiah Tattnall (1764-1803), un soldat et homme politique américain ;
 Josiah Tattnall (1795-1871), un officier de marine américain durant la guerre de Sécession.